De Doha International GP 2005 werd gehouden op zaterdag 29 januari in Qatar. Het was de tweede editie van deze eendaagse wielerkoers in Qatar. De wedstrijd ging over een afstand van 93.5 kilometer. In totaal kwamen 109 renners over de streep.

Uitslag 

Eendagswielerwedstrijd in 2005
2005